Фари́т Шарифулли́нович Гарифу́ллин (20 декабря 1928, д. Кучербаево) — советский и российский учёный-агроном, преподаватель высшей школы. Почетный академик АН РБ (1995), доктор сельскохозяйственных наук (1984), профессор (1985), заслуженный деятель науки РФ (1996) и БАССР (1976).

Биография 
Гарифуллин Фарит Шарифуллинович родился 20 декабря 1928 года в д. Кучербаево Ахуновской волости Белебеевского кантона БАССР, ныне Благоварского района РБ.

В 1952 году окончил Башкирский сельскохозяйственный институт.

Место работы Фарита Шарифуллиновича: c 1952 года — Институт биологии БФАН СССР: старший научный сотрудник (1964—1965), заведующий лабораторией, одновременно заместитель директора по научной работе (1965—1980); заведующий кафедрой (1980—1983, 1988—1994), проректор по научной работе (1983—1990) БСХИ, профессор кафедры Башкирского государственного аграрного университета (1994—2008).

Научные направления работы Гарифуллина: агрофизические свойства почв, оптимизация водно-физических свойств почв республики Башкортостан. Им было проведено почвенно-эрозионное районирование территории БАССР (1976), составлена почвенная карта республики (1975).

Гарифуллин Фарит Шарифуллинович возглавлял диссертационные советы по защите кандидатских (1993—2000) и докторских (2001—2008) диссертаций при Башкирском государственном аграрном университете, был членом докторского совета ВАК СССР (1986—1989). Депутатом Верховного Совета БАССР в 1985—1990 годах (11 созыв).

Учениками Гарифуллина являются 5 докторов и 8 кандидатов наук.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки РФ (1996), Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1976).

Труды 
Автор более 250 научных работ, включая 4 авторских свидетельств.

Среди его трудов:
 Почвы Южного Урала и их рациональное использование / Ф. Ш. Гарифуллин, А. Ш. Ишемьяров ; Ульянов. с.-х. ин-т, Башк. с.-х. ин-т, 82,[2] с. ил., карт. 22 см, Ульяновск Уфа Башк. СХИ 1987.
 Физические свойства почв и их изменение в процессе окультуривания / Отв.ред. В. К. Гирфанов; АН СССР, Ин-т биологии. — М. : Наука, 1979. — 154с.
 Зонально-экологические особенности почв РБ и адаптация систем земледелия к агроландшафтам. Уфа, 2001 (соавтор).
 Почвы лесостепи РБ и их оценка. Уфа, 2005 (соавтор).
 Агрофизические свойства черноземов Предуралья Башкортостана и пути их оптимизации. Уфа, 2008.

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 2.. 2006. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.
 Недорезков В. Д., Зиязетдинов Р. М. Башкирский государственный аграрный университет: история и современность. Уфа, 2000.
 Татарская энциклопедия: В 5 т. Т. 2: Г-Й. Казань: Институт татарской энциклопедии АН РТ, 2005.

Примечания

Ссылки 
 
 

Академики Академии наук Республики Башкортостан
Выпускники Башкирского государственного аграрного университета
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР одиннадцатого созыва
Преподаватели Башкирского государственного аграрного университета
Почвоведы СССР
Почвоведы России
Родившиеся в Благоварском районе